Estisch voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Estisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)